Colebrook Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

  dans le comté d'Ashtabula en Ohio.
 Colebrook Township dans le comté de Clinton, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships